Daniel Bouchard peut désigner :

 Daniel Bouchard (1950-), hockeyeur canadien ;
 Daniel Bouchard (1968-), ancien député libéral de Mégantic-Compton au Québec ;
 Daniel Bouchard, journaliste de Radio-Canada ;
 Daniel Bouchard (2000-), pianiste canadien.